Adolf Bernhard von Rabenhorst ist der Name folgender Personen:

 Adolf Bernhard von Rabenhorst (1801–1873), deutscher Politiker und General der Infanterie, siehe Bernhard von Rabenhorst 
 Adolf Bernhard von Rabenhorst  (1846–1925), deutscher General der Artillerie, siehe Adolf von Rabenhorst